Отворено првенство Француске у тенису 2020. или просто Ролан Гарос 2020. било је 124. издање овог тениског гренд слем турнира који се играо у Паризу, Француска. Првобитно је турнир био заказан да се одржи од 24. маја до 7. јуна, али је термин померен на јесен услед пандемије вируса корона. Последњи је гренд слем у 2020. години.

Рафаел Надал је био бранилац титуле у мушкој, односно Ешли Барти у женској конкуренцији. Надал је успео да 13. пут освоји титулу Ролан Гароса победивши у финалу Новака Ђоковића. Ига Швјонтек је била победница у женском синглу након што је поразила у финалу Софију Кенин. Ово је била прва сезона у Опен ери где ни мушки ни женски шампион нису изгубили сет током трајања такмичења. Захваљујући овој победи, Надал се изједначио с рекордом Роџера Федерера од 20 освојених грен слемова. Швјонтек је освајањем титуле постала први играч, био мушки или женски, који је освојио гренд слем а да је рођен у 21. веку.

Расподела бодова

Бодови за сениоре

Бодови за играче у колицима

Бодови за јуниоре

Наградни фонд 

* по тиму

Победници у појединачној конкуренцији 
Мушкарци појединачно

Жене појединачно

Референце

Спољашње везе 

 Званични веб-сајт

 
2020
Тенис 2020.